Scheuerbach ist ein Gewässername:

 Großer Scheuerbach,  rechter Zufluss der Urft in Gemünd, Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Oberer Scheuerbach, rechter Zufluss des Scheuerbach (Taubenbach)

 Scheuerbach (Bever), rechter Zufluss der Bever (zur Wupper) über die Scheuerbach-Vorsperre in der Bevertalsperre bei Siepersbever, Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Scheuerbach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach (zur Saalbach) an der Ölmühle im Ruiter Tal, Stadt Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-WÜrttemberg
 Scheuerbach (Scheuerbach) – siehe oben → Oberer Scheuerbach
 Scheuerbach (Taubenbach), rechter Zufluss des Taubenbachs (zur Nims) vor Lasel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Scheuerbach (Urft) – siehe oben → Großer Scheuerbach